TLM steht für
 Télé Lyon Métropole
 Thai Lion Air (ICAO-Code), eine thailändische Fluggesellschaft
 die Thüringer Landesmedienanstalt, Erfurt
 einen Begriff aus der Informatik, siehe Transaction-level modeling
 den internationalen Airportcode für den Flughafen von Tlemcen, Algerien
 ein Begriff aus der Elektrotechnik, siehe Transmission Line Matrix Methode
 ein Begriff aus den Materialwissenschaften, siehe Transfer Line Methode
 ein Begriff aus der Topografie, siehe TLM (Topografie)
 Leiter der Maschinenanlage (Technischer Schiffsdienst)
 Transformer Life Management, eine elektroenergietechnische Tagung in Hannover
 Flughafen Tlemcen - Zenata - Messali El Hadj (IATA-Code), algerischer Flughafen

tlm steht für
 Tolomako (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Espiritu Santo, Vanuatu

Abkürzung